Crevier est principalement un patronyme normand (pays de Caux), forme cauchoise de quevrier signifiant « chevrier, pâtre de chèvres, gardien de chèvres ». Il est aussi présent dans les départements de la Loire et du Rhône, mais il y dérive sans doute d'un toponyme.

Il se retrouve également au Québec.

Patronyme 

 Christophe Crevier (1611-), ancêtre des Crevier d'Amérique du Nord, né à Rouen (Seine-Maritime, Normandie) ;
 Alain Crevier, journaliste et animateur québécois ;
 Daniel Crevier (1947-), chercheur en intelligence artificielle-vision robotique canadien ;
 Jean-Baptiste-Louis Crevier (1693-1765), littérateur et historien français.

Homonymie de patronyme